Mendon kan syfta på ett antal städer:

Frankrike 
 Del av kommunen Locoal-Mendon

USA 
 Mendon, Illinois
 Mendon, Massachusetts
 Mendon, Michigan
 Mendon, Missouri
 Mendon, New York
 Mendon, Ohio
 Mendon, Utah
 Mendon, Vermont
 Mendon Township, Illinois
 Mendon Township, Michigan